Az ITF World Champion nevű díj az év legjobb teniszezőinek járó elismerés, amelyet a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) ítél oda 1978 óta minden esztendő végén a világranglistán elért helyezéstől függetlenül (de arra is figyelemmel) több kategóriában. Az ünnepélyes átadásra hagyományosan Párizsban, a következő évi Roland Garrosszal egy időben szokott sor kerülni.

Felnőttek

Juniorok

Kerekesszékesek

Jegyzetek

Források

 A 2018-as győztesek  
 A 2019-es győztesek

Kapcsolódó szócikkek
ATP World Tour Awards
WTA Awards

Tenisszel kapcsolatos díjak